Пересторонин Николай Васильевич (1 декабря 1951, Киров) — русский  православный писатель, поэт, эссеист, журналист, редактор. Главный редактор литературно-художественного альманаха «Вятка литературная» и вятского литературного журнала «Ротонда». Член Союза журналистов России, Союза писателей России.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области печатных СМИ (2009) и ряда других премий

Биография 
Николай Васильевич Пересторонин родился в Кирове 1 декабря 1951 года в семье рабочего.
Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1980), служил в рядах советской армии. Работал слесарем на заводе «Лепсе», фрезеровщиком на заводе «Маяк». Далее c 1973 года — в редакциях областных газет «Комсомольское племя», «Кировская правда», «Вятский край».
Участник Дней вятской культуры в Польше и Москве, Дней Заболоцкого в Уржуме, Дней литературы в Слободском, Подосиновце и других районах области; торжественных мероприятий, посвящённых юбилеям города Кирова, Свято-Трифоновским чтениям; был одним из руководителей межрегиональных, областных семинаров молодых литераторов.

Публиковался в журналах «Смена», «Наш современник», «Знамя», «Нижний Новгород», «Луч», «Собор», «Россияне», «Русское эхо», «Всерусскій собор», «Родная Ладога», «Литера»; в журнале писателей России «Невский альманах»; в альманахах «День поэзии — 2000», «Альманах поэзии — 2008»; в антологии Сибирской поэзии «Слово о Матери»; в «Литературной газете» и др.

Первая книга стихов «Следы на снегу» вышла в 1981 году в Волго-Вятском книжном издательстве. Далее последовали книги «Старый двор» (лирическое повествование в стихах и прозе), «Снегопады двадцатого века» (стихи), «Серебряный оберег» (стихи, маленькая повесть, колики и переколики), «Александровский сад» (роман-мозаика), «Окно в Венецию» (стихи), «Симоновский остров» (рассказы и современные зарисовки), «Дорога на Иерусалим» (паломнические заметки), «Жизнь. Судьба. Литература» (литературные портреты и беседы) и др.

В 2017 году Николай Васильевич был удостоен премии имени Александра Герцена. В разные годы лауреатами премии имени Александра Герцена становились такие известные авторы, как Альберт Лиханов, Захар Прилепин и Павел Басинский.

По версии Совета по поэзии Союза писателей России книга стихов «Некалендарная весна» Николая Пересторонина была названа «Лучшей поэтической книгой 2018 года».

О творчестве Николая Васильевича Пересторонина сняты фильм и передачи на КГТРК «Вятка».

Николай Васильевич Пересторонин — член правления областной писательской организации, входит в состав экспертного совета по культуре при департаменте культуры и искусства Кировской области, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства России в области печатных СМИ, лауреат всероссийской литературной премии имени Святого благоверного князя Александра Невского, всероссийской литературной премии имени Н. А. Заболоцкого, премии имени Александра Герцена, областных премий имени А. С. Грина, О. М. Любовикова, Л. В. Дьяконова, общегородской премии «Мэри», премии «Вятский горожанин», обладатель золотой медали православного фестиваля в Пензе и почётного знака «За заслуги перед профессиональным сообществом» православного фестиваля в Москве и др.

Делегат XIV и XV съездов Союза писателей России в Калуге и Москве.

Живёт и работает в Кирове.

Библиография

Книги 
 Николай Пересторонин Следы на снегу: Стихи. — [Худож. В.П. Копылов]. — Киров: Волго-Вятское книжное издательство, 1981. — 15 с.
 Николай Пересторонин Старый двор: Лирическое повествование в стихах и прозе. — [Худож. Г.Ю. Карачарова]. — Киров: Волго-Вятское книжное издательство, 1988 г. — 60 с.
 Николай Пересторонин Снегопады двадцатого века: Стихи. — [Худож. Татьяна Дедова]. — Киров: Вятское слово, 1993. — 48 с.
 Николай Пересторонин Серебряный оберег: Стихи, маленькая повесть, колики и переколики. — [Худож. С.Ю. Горбачев]. — Киров: Областная типография, 1997. — 127 с.; илл.
 Николай Пересторонин Александровский сад: Роман-мозаика. — [Худож. С.Ю. Горбачев]. — Киров: Дом печати «Вятка», 2001. — 191 с.; илл.
 Николай Пересторонин Симоновский остров: Рассказы и современные зарисовки. — [Худож. С.Ю. Горбачев]. — Киров: Кировская областная писательская организация, 2003. — 63 стр. (серия «Народная библиотека»)
 Николай Пересторонин И напиться воды из ключа: Стихи трех поэтов: Николай Пересторонин, Маргарита Чебышева, Александр Страузов. — [Худож. С.Ю. Горбачев]. — Киров: Областная писательская организация, 2003. — 64 с. (серия «Народная библиотека»)
 Николай Пересторонин Окно в Венецию: Стихи. — [Худож. С.Ю. Горбачев]. — Киров, 2003. — 319 с.
 Николай Пересторонин Дорога на Иерусалим: Проза и стихи. — Киров: Дом печати «Вятка», 2006. — 48 с.
 Николай Пересторонин Жизнь, Судьба. Литература: Эссе. — Киров: Медицинский информационно-аналитический центр, 2006. — 142 с.
 Николай Пересторонин Осень. Болдино: Стихи Николая Пересторонина, фотографии Петра Касаткина / предисловие Юрия Жулина. — Киров: Дом печати «Вятка», 2006. — 18 с.; илл.
 Николай Пересторонин Зима. Вятские увалы: Стихи Николая Пересторонина, фотографии Петра Касаткина / предисловие Юрия Одношивкина. — 2006. — 14 с.; илл.
 Николай Пересторонин Дорога на Иерусалим: Проза и стихи. — Санкт-Петербург, 2007. — 48 с.
 Николай Пересторонин Молитва о Святой земле: Проза и стихи, по благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа. — [Худож.  Алексей Крысов]. — Вятка (Киров): Областная типография, 2007. — 221 с.; илл.
 Николай Пересторонин Дружеский отбор: Стихи и критические статьи Николая Пересторонина и Валерия Фокина. — [Худож. В.Г. Удальцов]. — Киров, 2008. — 111 с.; илл.
 Николай Пересторонин Для тебя: Стихи. — Киров: Издательство «Аверс», 2010. — 86 стр.; илл.
 Николай Пересторонин Будем как свечи: Проза, по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка. — [Худож.  А.А. Мочалова]. — Вятка (Киров): Областная типография, 2012. — 256 с.; илл. 
 Николай Пересторонин Молнии слов светозарных. Этот известный неизвестный В.А. Никофоров-Волгин: Проза. — Киров: Издательский дом «Герценка», 2013. — 76 с.; илл.
 Николай Пересторонин Я в путь готов, я здесь оставил душу: История одного причастия, проза. — Слободской: Слободская городская библиотека имени А. С. Грина, 2014. — 56 с.; илл.
 Николай Пересторонин Повесть о Земле Русской: Проза. — Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 2014. — 246 с.; илл.
 Николай Пересторонин Дом на высокой горе: Повесть, рассказ, эссе. — Киров: Издательский дом «Герценка», 2015. — 214 с.; илл.
 Николай Пересторонин Кильмезь — Киров: Издательский дом «Крепостновъ»; Благотворительный фонд «Наследие Вятки», 2016. — 216 с.; илл. (Наследие Вятки)
 Николай Пересторонин …А я остался на Земле: Проза, стихи. — Киров: Издательский дом «Герценка». 2016. — 172 с.; илл.
 Николай Пересторонин Путешествие в судьбу. Иордан. Байкал. Великая: Стихи, проза. — Киров: Издательский дом «Герценка», 2018. — 140 с.; илл.
 Николай Пересторонин Некалендарная весна: Стихи. — [Худож. А. А. Мочалова]. — Киров: Фонд «Культурное наследие Вятки»; Кировская областная типография, 2018. — 172 с.; илл.
 Николай Пересторонин Для тебя: Стихи. — Киров, 2020.

Книги избранных произведений 
 Николай Пересторонин Серебро и золото: Стихи и проза. — [Худож . А. Крысов]. Предисловие В.А. Поздеева, послесловие О.Л. Лапко. — Киров: Издательство «О – Краткое», 2011. — 400 с. (серия «Антология вятской литературы»)

Премии и награды 
 премия им. В. В. Овечкина журнала «Литературная учёба» (1981) 
 всесоюзной премии имени В. Овечкина
 областная премия им. А. С. Грина (1988) 
 областная премия им. Овидия Любовикова (1997)
 областная премия им. Леонида Дьяконова
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999)
 премия им. Н. А. Заболоцкого (2004)
 премия им. Святого благоверного князя Александра Невского (2009)
 премия Правительства России в области печатных СМИ (2009)
 международная премия «Золотое перо»
 медаль «За особый вклад в книжное дело»
 ордена Достоевского I и II степени (общественная награда Пермского края)
 нагрудный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом» (Православный фестиваль, Москва)
 премия имени Александра Герцена (2017)
 лауреат конкурса «Лучшая поэтическая книга 2018 года», объявленного Советом по поэзии Союза писателей России (2018)
 Почётная грамота правления Союза писателей России
 Церковные награды

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Земли Вятской. — Киров, 1995. — Т. 2: Литература. — 538 с.

Ссылки 
 Николай Пересторонин в «Читальном зале».
 Николай Пересторонин в журнале «Луч».
 Российский писатель: Николай Васильевич Пересторонин
 Вятский писатель Николай Пересторонин получил премию Александра Герцена

Члены Союза писателей России
Русские писатели XXI века
Поэты по алфавиту
Поэты СССР
Поэты XXI века
Поэты России
Писатели Кировской области
Поэты Кировской области
Журналисты Кировской области
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Журналисты России
Персоналии:Киров
Выпускники Уральского государственного университета
Лауреаты премии Правительства РФ в области средств массовой информации